

Cinema 
 Macbeth (The Tragedy of Macbeth) – film del 1971 diretto da Roman Polański
 The Tragedy of Macbeth – film del 2021 diretto da Joel Coen